Сирык — украинская и русская фамилия. Известные носители:
 Сирык, Антонина Евгеньевна (род. 1964) — советская биатлонистка.
 Сирык, Артур Владимирович (род. 1989) — украинский футболист.
 Сирык, Марк (род. 1989) — эстонский общественный активист, представитель движения «Наши».